Па́оло Вье́ри Андрео́тти (, 23.12.1921 г., Пительо, Италия — 10.07.1995 г., Фейсалабад, Пакистан) — католический епископ , ординарий епархии Фейсалабада, член монашеского ордена доминиканцев.

Биография 
Паоло Вьери Андреотти родился 23 декабря 1921 года в городе Пительо, Италия. Вступил в монашеский орден доминиканцев. После получения богословского образования был рукоположён 5 апреля 1947 года в священника.

6 мая 1972 года Паоло Вьери Андреотти был назначен титулярным епископом Афуфении и вспомогательным епископом епархии Лиаллпура. 29 июня 1972 года был рукоположён в епископа.

8 сентября 1976 года Паоло Вьери Андреотти был назначен ординарием епархии Лиаллпура. 1 сентября 1977 года епархия Лиалпура была переименована в епархию Фейсалабада и Паоло Вьери Андреотти стал первым ординарием этой епархии.

9 января 1984 года ушёл на пенсию.

Примечания

Ссылки 
 Информация

Католические епископы Пакистана